Разино — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Добринского сельского поселения.

История 
Населенный пункт Лоуйзенфельде в 1946 году был переименован в поселок Разино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)